Kerimow ist der Familienname folgender Personen:

 Kerim Alijewitsch Kerimow (1917–2003), sowjetischer Raketentechniker
 Suleiman Abusaidowitsch Kerimow  (* 1966), russischer Parlamentsabgeordneter und Oligarch